Les Eidothea sont un genre de plante de la famille des Proteaceae.

Voir aussi 

 Idothée, page d'homonymie.